Andrzej Piotrowski (ur. 12 sierpnia 1969 w Białymstoku) – polski biegacz narciarski, student krakowskiej AWF. Reprezentant Startu Supraślanki Supraśl, wychowanek trenera podopieczny trenerów: Waldemara Leszczyńskiego i Włodzimierza Dadaja (klub) oraz Zbigniewa Kaczmarczyka (kadra). 8-krotny mistrz i 4-krotny wicemistrz Polski w biegach narciarskich. Brązowy medalista Zimowej Uniwersjady 1993 w Zakopanem. Mąż trzykrotnej olimpijki Bernadetty Bocek-Piotrowskiej.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka w bazie Olympedia

Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Ludzie urodzeni w Białymstoku
Ludzie związani z Supraślem
Medaliści Zimowej Uniwersjady 1993
Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Albertville 1992)
Urodzeni w 1969